Топор (герб)
Топор (село)
Топор (осідок)